Dyar som auktorsnamn syftar på:

 

Robotskapade auktorsförkortningar